Die Abkürzung MPE steht für:
 Canadian North, eine kanadische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching
 Maximum Permissible Error, die maximal zugelassenen Extremwerte für eine Messabweichung eines betrachteten Messgeräts
 Medizinphysik-Experte, siehe  Medizinphysiker
 MPE (Betriebssystem), ein Betriebssystem von Hewlett Packard
 Multiprotocol Encapsulation, definiert in ETSI EN 301 192
 MyPhoneExplorer, ein Datensynchronisationsprogramm für Mobiltelefone
 Erma MPE, eineMaschinenpistole, siehe Erma EMP 
 MIDI Polyphonic Expression, ein erweiterter Standard zur Steuerung von Synthesizern

MPE